Villarrubia de Santiago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarrubia de Santiago (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villarrubia de Santiago (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar